Лащук Микола Володимирович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Лащук Юрій Пилипович — український мистецтвознавець, доктор мистецтвознавства, професор.